Hordaland – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgiem Sogn og Fjordane, do nowo utworzonego okręgu Vestland. 

Położony był na południu kraju; graniczył z norweskimi okręgami Buskerud, Rogaland, Sogn og Fjordane oraz Telemark.  Zajmował powierzchnię 15 460 km², która zamieszkiwana była przez 524 495 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Bergen.

Gminy 

Okręg podzielony był na 33 gminy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 strona internetowa okręgu Hordaland

Dawne okręgi w Norwegii
Vestland